Franceschini è un cognome italiano.

Persone 
Adriano Franceschini (1920-2005) – insegnante e storico italiano
Alberto Franceschini (1947) – ex terrorista italiano
Alessandro Franceschini (1983) – pallavolista italiano
Bruno Franceschini (1894-1970) – soldato austro-ungarico di origine trentina
Daniele Franceschini (1976) – calciatore italiano
Dario Franceschini (1958) – politico, avvocato e scrittore italiano
Enrico Franceschini (1956) – giornalista e scrittore italiano
Eugenio Franceschini (1991) – attore italiano
Ezio Franceschini (1906-1983) – latinista e accademico italiano
Francesco Franceschini (1908-1987) – politico italiano
Giacinto Franceschini (1956) – ex arbitro di calcio italiano
Giacomo Franceschini (1672-1745) – pittore italiano 
Gino Franceschini (1890-1974) – storico italiano
Giorgio Franceschini (1921-2012) – politico, storico e avvocato italiano
Ivan Franceschini (1976) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Livio Franceschini (1913-1975) – cestista italiano
Marcantonio Franceschini (1648-1729) – pittore italiano
Marta Franceschini (1959) – scrittrice e giornalista italiana
Petronio Franceschini (1651-1680) – compositore e violoncellista barocco italiano
Ruggero Franceschini (1939) – arcivescovo cattolico italiano
Vincenzo Franceschini (1844-1916) – vescovo cattolico italiano
Vincenzo Franceschini (1812-1885) – pittore italiano

Pseudonimi 
Emilio Franceschini – pseudonimo con cui fu firmata la traduzione italiana de Il conte di Montecristo pubblicata negli anni 1980